Amersfoort, stad en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht
Het voormalige Arrondissement Amersfoort, een administratieve eenheid uit de Franse Tijd
het concentratiekamp Amersfoort, zie Kamp Amersfoort
Amersfoort (Zuid-Afrika), plaats in Zuid-Afrika
voor de gelijknamige plaats in voormalig Nieuw-Nederland, zie Nieuw-Amersfoort